Trybska Przełęcz – przełęcz na Pogórzu Spisko-Gubałowskim we wsi Łapsze Wyżne
 Trybska Przełęcz – przełęcz w słowackich Tatrach